Kotlovka
 Kotlovka, un district de Moscou 
 Kotlovka, une rivière de Moscou